Mike Clark (Antwerpen, 27 mei 1961) is een Belgische sounddesigner. Hij werkte vanaf 2000 tot met 2005 met DJ Tiësto. Zijn klankensets worden hoofdzakelijk gebruikt door Dj's.

Biografie 
Mike Clark werd geboren in Antwerpen, België. Mike Clark's fascinatie voor elektronische muziek ontstond door het  BRT radioprogramma: Muziek Uit De Kosmos. 

Zijn eerste CD 'The Eelectribe Exposed'  verscheen in 2001. 

Vanaf 2003 werkte hij voor Tiësto. Hij ontwikkelde 256 soundpresets voor Tiësto. Deze soundpresets werden door Tiësto gebruikt voor de CD Just Be .

In 2004 organiseerde Mike Clark de allereerste DJ Expo  in de TU te Eindhoven. 

Vanaf  2020 ontwerpt hij klanken voor de VST synthesizer Predator In 2023 ontwikkelde Mike Clark  een Techno soundset voor Charlotte Dewitte.

Discografie 

 Collection Edition : The Electribe Exposed Volume One 2001
 Destination Berlin: Compilation CD for DJ EXPO 2004

Geluidskunstenaar